Ісаак Аппель (1905—1941) — польський шахіст; учасник шахових олімпіад 1933 і 1937 років.
 Йоахім Аппель (* 1967) — німецький хокеїст, воротар.
 Поль Еміль Аппель (1855—1930) — французький математик і механік, ректор Сорбонни, член Французької АН, багато років був її президентом.

Аппель — громада, розташована в землі Нижня Саксонія. Входить до складу району Гарбург.
 Нідергаузен-ан-дер-Аппель — громада, розташована в землі Рейнланд-Пфальц. Входить до складу району Доннерсберг.
 Обергаузен-ан-дер-Аппель — громада, розташована в землі Рейнланд-Пфальц. Входить до складу району Доннерсберг.

Аппель — муніципалітет у регіоні Південь-Піренеї, департамент Тарн.
 Сент-Андре-е-Аппель — муніципалітет у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда.